Иво Донев е български професионален покер играч и шахматист.

Роден е в България, но е емигрирал в Австрия през 1990 г.

Кариера 
Иво Донев развива успешна кариера на шахматист, а от 2000 година – и на активен покер играч.

Шах 
Баща му Христо Донев е национален шахматен състезател на България. Иво от малък се занимава с шахмат и участва на множество турнири, като най-големият е Международният турнир по шахмат на ЧССР.

Покер 
Първият му покер успех е през 2000 г., когато печели събитие с вход $1500 от Световните покер серии – Limit Omaha. За първото място в турнира той печели $85 800. Донев е и първият милионер от покер в Австрия.

WSOP

Световен покер тур 
 Титли – 1
 Финални маси – 6
 Платени места – 14

Европейски покер тур 
 Титли – 0
 Финални маси – 1
 Платени места – 6
European poker tour – Budapest

Покер играчи
Български спортисти
Българи в Австрия
Български шахматисти
Австрийски спортисти
Родени в Русе